Vierkirchen je název následujících německých obcí:
 Vierkirchen (Bavorsko) – obec v zemském okrese Dachau v Bavorsku
 Vierkirchen (Sasko) – obec v zemském okrese Zhořelec v Sasku